Список R&B синглов № 1 в США в 2015 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 2015 года, публикуемого американским журналом Billboard.
Чаще других (три раза) за этот календарный год чарт возглавлял канадский певец The Weeknd, который лидировал в сумме 17 недель с синглами Earned It (две недели в апреле), Can't Feel My Face (9 недель № 1 в августе и сентябре) и The Hills (шесть недель осенью).

 Сингл FourFiveSeconds (Рианна при участии Канье Уэста и Пола Маккартни) стал самым успешным в этом тематическом чарте для Пола Маккартни (и № 4 в Billboard Hot 100). Его предыдущий успех пришёлся на хит «The Girl Is Mine», записанный месте с Майклом Джексоном (3 недели № 1 в 1983).
 25 июля 2015 года в чарте Hot R&B Songs первые три места занимали песни одного исполнителя, певца The Weeknd, что стало абсолютным рекордом за всю истории этого хит-парада. В Top-3 чарта расположились друг за другом его песни «Can’t Feel My Face», «The Hills» и «Earned It» из саундтрека к фильму «50 оттенков серого».

История

См. также 
 Список синглов № 1 в США в 2015 году
 Список кантри-хитов № 1 2015 года
 Список синглов № 1 2015 года (Великобритания)
 Список кантри-альбомов № 1 2015 года
 Список R&B-альбомов № 1 в США в 2015 году

Примечания

Ссылки 
 

Списки R&B-хитов Billboard
Чарты Billboard 2015 года
Списки хитов № 1 в США 2015 года